O circuito integrado TTL 7462 é um dispositivo TTL encapsulado em um invólucro DIP de 14 pinos que contém um expansor AND-OR de três entradas para os CIs 74H50, 74H53 e 74H55.

Ligações externas
-Lista de CIs com portas AND

Série 7400